Съставът на всеки отбор-участник на Копа Америка 2015 се състои от 23-ма футболисти, трима от които вратари. Крайният срок за заявяване на тимовия списък е 1 юни 2015 г., като промени заради сериозно контузени футболисти могат да бъдат направени и след този срок най-късно до 24 часа преди първия мач на съответния отбор.

Краткият срок между финала на Шампионската лига на 6 юни и откриването на турнира на 11 юни поражда опасения, че финалистите в клубния турнир ще бъдат принудени да не използват своите южноамерикански звезди, тъй като според разпоредбите на ФИФА всички футболисти трябва да са на разположение на националните си отбори две седмици преди началото на даден турнир. В крайна сметка няколко месеца преди началото на Копа Америка УЕФА и КОНМЕБОЛ се договарят въпросните играчи да се присъединят към националните си отбори след финала на Шампионската лига.

Група А

Чили 
 заявява своя списък с играчи на 30 май. На 5 юни полузащитникът Едсон Пуч отпада от състава заради скъсан мускул и е заменен от Франсиско Силва.

Мексико 
Съставът на  е обявен на 11 май, като треньорът на Мигел Ерера решава да запази част от звездите си като Хавиер Ернандес, Джовани и Джонатан дос Сантос, Андрес Гуардадо и др. за участието на тима на турнира за Златната купа на КОНКАКАФ, който започва на 7 юли. На 26 май Мигел Анхел Ерера отпада от състава заради контузия на глезена и неговото място е заето от Хуан Карлос Валенсуела.

Еквадор 
 обявява състава си на 1 юни, а впоследствие са направени две принудителни промени – Педро Лареа вместо Майкъл Аройо (контузия на глезена) и Даниел Ангуло вместо Хайме Айови (разкъсване на мускул). Големият отсъстващ е звездата на отбора Антонио Валенсия, който в края на месец май се подлага на спешна операция на глезена.

Боливия 
Съставът на  е обявен на 1 юни.

Група Б

Аржентина 
Съставът на  е обявен на 27 май.

Уругвай 
Тимовият лист на  е обявен на 23 май. Големият отсъстващ в състава е Луис Суарес, който все още изтърпява наказание от девет мача на национално ниво заради упапването на Джорджо Киелини; заради контузия отпада и Мартин Касерес.

Парагвай 
Окончателният списък на  е представен на 28 май.

Ямайка

Група В

Бразилия 
Съставът на  е обявен на 5 май, но впоследствие претърпява цели пет промени. На 24 май вратарят Диего Алвеш получава тежка контузия по време на мача на Валенсия срещу Алмерия – скъсани кръстни връзки и менискус и на негово място е повикан Нето. Пет дни по-късно заради болки в кръста отпада Марсело, заменен от Джеферсон. На 2 юни става ясно, че Луис Густаво ще се оперира заради проблем с менискуса, на негово място в състава попада Фред. Три дни преди първия мач на Бразилия Дани Алвеш заменя Данило, който получава контузия на десния глезен по време на контролния мач срещу Мексико. Още преди обявяването на групата за турнира от плановете поради контузии отпадат Оскар, Лукаш Моура и Рамирес, а Кака отпада от разширения състав.

Колумбия 
Списъкът с играчи на  е обявен на 30 май.

Перу 
 обявява своите играчи на 25 май.

Венецуела 
Съставът на  е обявявен на 1 юни.

Източници 

Копа Америка 2015